Coordenadas XY — coordenadas do sistema de coordenadas cartesiano
 Cromossomos XY — cromossomo sexual que determina o sexo masculino no homo sapiens

Desambiguações de siglas
Desambiguações de biologia

Desambiguações de matemática